Larreule puede referirse a: 

 Larreule, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Larreule, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.